Александр Насонов:
 Насонов, Александр Николаевич (род. 1981) — казахстанский и российский хоккеист с мячом.
 Насонов, Александр Юрьевич (род. 1992) — украинский футболист.